Habtamu ist der Familienname folgender Personen:
 Atsede Habtamu (* 1987), äthiopische Leichtathletin
 Binyam Habtamu (* 1986), äthiopischer Fußballtorhüter